Chakia może dotyczyć: 
 Chakia – miasto w północno-wschodnich Indiach, w stanie Bihar
 Chakia – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh